Láctea puede hacer referencia a:

 La leche, secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos.
 Los lácteos, grupo de alimentos que incluye a la leche y sus derivados procesados (generalmente fermentados).
 La industria láctea, sector de la industria que tiene como materia prima la leche.
Neotinea lactea, especie de orquídea terrestre.
 Draba lactea, especie de planta de flores de la familia Brassicaceae nativa de todo el Ártico y de las áreas montañosas de Canadá y Noruega.

Véase también 

 Vía Láctea (desambiguación)